Субъединица RPB9 ДНК-зависимой РНК-полимеразы II  — фермент, кодируемый у человека геном  POLR2I.

Этот ген кодирует субъединицу РНК-полимеразы II, ответственной за синтез РНК у эукариот. Это субъединица, в сочетании с двумя другими субъединицами полимеразы, образует связывающий домен ДНК-полимеразы, желобок, в котором матричная ДНК транскрибируется в РНК. Продукт этого гена имеет два мотива  цинкового пальца  с консервированными цистеинами и эта субъединица действительно обладает цинк связывающей активностью.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белки человека
КФ 2.7.7
Гены